Die DDR-Meisterschaften im Ringen wurden 1980 zum 32. Mal ausgetragen und fanden im Griechisch-römischen Stil in Frankfurt (Oder) und im Freistil in Jena statt.

Ergebnisse

Griechisch-römischer Stil 
Datum: 8. – 10. Februar 1980

Teilnehmer: 90 Aktive in zehn Gewichtsklassen

Freistil 
Datum: 15. – 17. Februar 1980

Gemeinsamer Medaillenspiegel

Siehe auch 
 Deutsche Ringermeisterschaften 1980

Literatur

Weblinks 
 

1980
Sportveranstaltung 1980
Sportveranstaltung in Frankfurt (Oder)
Sportveranstaltung in Jena